Переповнення стека може означати:

Тип помилки програмування:
 Переповнення стека, коли забагато пам'яті використовується у стеку
 Переповнення стекового буфера, коли програма пише за адресою у стеку викликів поза призначенною структурою даних

Також:
 Stack Overflow, сайт запитань-відповідей на тему комп'ютерного програмування